Tomatlán bezeichnet:

Orte in Mexiko:
 Tomatlán (Jalisco)
 Buenavista Tomatlán (Michoacán)
 Tomatlán (Puebla)
 Tomatlán (Veracruz)

Verwaltungseinheiten in Mexiko: